El Milagro Sporting Club es un club de fútbol profesional ecuatoriano, de la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas, Ecuador. Fue fundado en 1947 y se desempeña en la Segunda Categoría del Campeonato Provincial de Fútbol de la provincia del Guayas, aunque en la actualidad debido a problemas institucionales no ha participado en este campeonato.

Está afiliado a la Asociación de Fútbol del Guayas.

Estadio

Palmarés

Torneos provinciales 
 Segunda Categoría del Guayas (2): 1977, 1982.
 Subcampeón de la Segunda Categoría del Guayas (2): 1980, 1983.
 Subcampeón de la Liga Amateur del Guayas (Copa Guayas) (1): 1981.

Torneos nacionales 
 Segunda Categoría de Ecuador (2): 1977, 1982.

Referencias 

Milagro SC